Heinz Werner peut faire référence à :

 Heinz Werner (1890-1964), psychologue austro-américain ;
 Heinz Werner (1917-1978), militaire allemand ;
 , footballeur puis entraîneur de football allemand ;

aussi

 Heinz Werner Kraehkamp (1948-2012), un acteur allemand ;
 Heinz-Werner Lenz (1957-), un pilote de camions de course allemand.